De Vau peut se référer à:

Toponymes

Petit lac De Vau, un plan d’eau à la tête de la rivière Mistassini, situé dans Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Lac De Vau, un plan d’eau dans Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.